Студёновская у́лица — одна из основных магистралей Правобережного округа города Липецка. Проходит от улицы Ленина до Заводской площади. К нечётной стороне Студёновской улицы примыкают Весенний переулок и Карьерная улица, к чётной — улицы Салтыкова-Щедрина, Арктическая, Чапаева и Димитрова.

История 
Студёновская улица — одно из старинных названий Липецка. Оно происходит от имени села Студёнки, а то в свою очередь от реки Студёновки, где была студёная вода. Улица пересекает реку Студёновку через насыпь.

До января 1969 года была частью улицы Ленина.

В 1960-х годах на нечётной стороне от улицы Ленина до реки Студёновки построили несколько многоквартирных домов. Они расположены на склоне, спускающемся к реке, поэтому подвал имеет треугольную форму. Застройка чётной стороны от улицы Чапаева до дома № 122 и на нечётной от дома № 125 до дома № 191 частная. Застройка нечётной стороны от улицы 9-го Января до дома № 67 — малоэтажная многоквартирная.

Студёновская улица — часть магистрали Орел — Тамбов до постройки объездной дороги вокруг Липецка. На запад продолжается улицей Гагарина, на северо-восток — улицей Баумана.

17 августа 1976 года над путями железной дороги Елец — Грязи построен путепровод, который спускается на Заводскую площадь.

Район от Христорождественского храма до хлебозавода по нечётной стороне назывался в народе Бетоновкой. Ещё ранее он носил название Шалопаевка. Район напротив Христорождественского храма по чётной стороне звался Ниженкой.

Транспорт 
Прежде по всей улице ходил трамвай и троллейбус№ 3, 4.

Социальные доминанты 
 Управление судебного департамента при Верховном суде РФ (дом № 4)
 Клуб молодёжи «Надежда» (дом № 15)
 Христорождественский храм (числится по улице 9-го Января, 1а)

Промышленность 
 Хлебозавод № 3 компании «Липецкхлебмакаронпром» (дом № 205а)

Транспорт 
 Авт. 2, 11, 12, 24, 24а, 33, 33а, 300, 302, 311, 315, 324, 346, 347, 348, 352, ост.: «Педагогический университет», «Арктическая ул.», «8-я школа», «Хлебозавод», «Горгаз», «Завод „Свободный сокол“», «Улица Баумана»

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка